«A Fish Called Selma» () — девятнадцатая серия седьмого сезона мультсериала «Симпсоны». Серия вышла .

Сюжет 
Шэф Виггам заставляет Троя МакКлюра выплатить штраф за опасное вождение. Не желая носить очки, он идёт в ДМВ, чтобы получить право ездить без очков. Он приглашает Сельму на ужин в ресторане, за то, что она дала ему право водить без очков. После обеда фотографы замечают вместе Троя и Сельму и печатают снимки в газете, которые становятся сенсацией (ведь в своё время слухи про сексуальные связи Троя с рыбами разрушили его карьеру). Агент Троя, МакАртур Паркер говорит, что снова вернётся к нему, если он останется с Сельмой. Трой начинает везде ходить вместе с Сельмой и его карьера постепенно восстанавливается. По совету агента Трой делает предложение Сельме и она соглашается.

В ночь перед свадьбой в «Таверне Мо» Трой рассказывает пьяному Гомеру об истинных причинах его брака: он планирует везде ходить с Сельмой, чтобы восстановить свою карьеру. Так как Гомер не собирается ничего предпринимать по этому поводу, Мардж и Пэтти говорят об этом сестре, но она думает, что они ей завидуют. Сельма спрашивает у Троя про их любовь, и он подтверждает, что их брак фиктивный. Трой говорит, что несмотря на то, что их брак фиктивный, у неё есть всё, о чём она могла мечтать и это будет вызывать зависть у девушек из других городов, после чего Сельма соглашается на брак. Паркер считает, что сможет заполучить Троя в фильм «МакБейн 4: Фатальный разряд» в роли помощника МакБейна, но у Троя будет больше шансов, если у него будет семья. Трой и Сельма пытаются зачать ребёнка, но Трой не чувствует себя комфортно с Сельмой и Сельма говорит, что не будет рожать детей в браке без любви, и они разводятся. Трой отказывается от роли напарника МакБейна, чтобы снять фильм «Замечательное изобретение профессора Хафнагелля».

Культурные отсылки 

 Название — отсылка к фильму «Рыбка по имени Ванда».
 В фильме с Троем МакКлюром «Маппеты в Средневековье» задействованы персонажи «Маппет-шоу».
 Когда Трой МакКлюр участвует в мюзикле «Планета обезьян», он поёт песню «Dr. Zaius», которая пародирует «Rock Me Amadeus» музыканта Falco.
 Сцена с курением Троя и Сельмы — отсылка к фильму «Вперёд, путешественник».
 Дом Троя — отсылка к дому «Хемосфера».
 Автомобиль Троя МакКлюра — DeLorean DMC-12.
 Ведущий новостей, озвученный Хэнком Азария — отсылка к ведущему новостей «Intertainment Tonight» Джону Тэшу.
 Трой говорит про игуану Джуб-Джуб: «Везде, где хочешь быть», что является слоганом коммерческой VISA.
 Сценарист Кен Килер придумал имя МакАртур Паркер, ссылаясь на песню «MacArthur Park».
 Костюмы Сельмы сшиты по образцу одежды Мэрилин Монро.
 На свадьбе Гомер поёт песню Гари Глиттера «Rock and Roll».

Отношение критиков и публики 
В своём первоначальном американском вещании эпизод стал 66-м, получив 7,8 миллионов по рейтингу Нильсена. Это был шестой самый высокий рейтинг шоу на сети Fox за ту неделю. Entertainment Weekly поставил эпизод на 8-е место из 25 лучших эпизодов. IGN назвала эпизод лучшим в 7 сезоне, сказав, что это очевидный выбор. Они назвали музыкальный номер лучшим моментом серии и, возможно, всего шоу. Позже сотрудник IGN Роберт Кэнинг прокомментировал: «Я хвалю талант Фила Хартмана, который намного лучше любого приглашённого гостя. И в заключении, конечно, эпизод умен, шутки смешны, но без Хартмана в роли Троя МакКлюра эпизод получил бы „C“. Хартман — это фантастика!». Майкл Моран из The Times назвал эпизод лучшей серией сериала.

Авторы книги «I Can’t Believe It’s a Bigger and Better Updated Unofficial Simpsons Guide» Уоррен Мартин и Адриан Вуд сказали, что рады из-за того, что главная роль наконец досталась Трою МакКлюру. Журнал Empire написал: «Этот эпизод — высшая точка шоу, хорошо поставленная „Планета обезьян“ — звёздный час Троя МакКлюра». Кимберли Плотс из AOL назвала эпизод № 14 в списке лучших эпизодов «Симпсонов». Дэйв Фостер из DVD Times похвалил эпизод, а также участие в звуковых комментариях Джеффа Голдблюма. Он написал: «Для тех, кто ещё не видел Троя МакКлюра в мюзикле „Планета обезьян“, должен сказать, что вы прожили жизнь зря. Музыкальная пародия отличительна, вызывает визуальное и слуховое восхищение во всем цикле, что гарантирует один из самых впечатляющих моментов из многих сезонов».

Примечания

Источники 
 «A Fish Called Selma» at The Simpsons.com
 
 

Серии «Симпсонов»
Серии «Симпсонов»:7 сезон